Großer Buddha steht für folgende Statuen

 Großer Buddha von Ang Thong, Thailand
 Großer Buddha von Leshan, China
 Großer Buddha am Lingshan, China
 Großer Buddha von Nara, Japan
 Großer Buddha von Phuket, Thailand